2388 Gase è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1977, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,4492750 UA e da un'eccentricità di 0,1820649, inclinata di 2,21601° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato all'astronoma russa Vera Fëdorovna Gaze, la quale ha lavorato nell'Osservatorio di Pulkovo.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1977
Gase